William Gillespie (Nova Iorque, 24 de janeiro de 1894 – Los Angeles, 23 de junho de 1938) foi um ator escocês nascido nos Estados Unidos, que começou sua carreira em filmes de Hollywood na era do cinema mudo. Ele atuou em cerca de 180 filmes entre 1915 e 1939, mas suas aparições eram muitas vezes sem créditos. Apoiou tais comediantes como Charlie Chaplin, Charley Chase e Laurel & Hardy, mas era mais prolífico apoiando Harold Lloyd em mais de 50 filmes.

Faleceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1938.

Ligações externas 
 

Atores de cinema
Atores de cinema mudo
Atores da Escócia
Atores dos Estados Unidos
Naturais de Nova Iorque (cidade)